Прати — фамилия и топоним:

 Прати — XXII район (Rione) Рима.
 Прати, Джованни (1815—1884) — итальянский поэт и политик.
 Прати, Пьерино (1946—2020) — итальянский футболист, нападающий.